Pedro Blanco puede referirse a:

 Pedro Blanco Ariza (1974–), periodista español;
 Pedro Blanco Fernández de Trava (1795-1854), negrero y esclavista español.
 Pedro Blanco López (1883–1919), compositor, pianista, profesor y crítico musical español;
 Pedro Blanco Soto (1795-1829), militar y presidente boliviano.